Любо́вь Дании́ловна Озерецко́вская (при рождении — Андре́ева; род. 21 ноября 1996, Алма-Ата) — казахстанская автогонщица, пилот казахстанской команды Astana Motorsports, участвовавшей в соревнованиях «Формула-Россия» c сезона 2015 «Формула-Мастер Россия». Участник чемпионата Юго-Восточной Азии Формулы-4  года.

Биография 
Родилась в Республике Казахстан, городе Алма-Ате. В 2006 году в возрасте девяти лет впервые приняла участие в соревнованиях по картингу, с которых началась её карьера в автогонках. В 11-летнем возрасте стала чемпионкой Казахстана по картингу, в итоге четырежды завоевала этот титул.

В 2014 году дебютировала в серии «Формула-Россия» шоссейно-кольцевых автогонок машин с открытыми колёсами за рулём итальянского болида Tatuus FA010 с 4-цилиндровым турбированным мотором Fiat мощностью 180 лошадиных сил. По итогам дебютного сезона заняла седьмое итоговое место среди 14 участников первенства. В сезоне-2015 смогла показать уже 4-й итоговый результат, также из 14 пилотов.

Статистика выступлений

Сводная таблица

Результаты выступлений в Формуле-3

Формула Россия/Формула Мастер 
Гонки Формула Россия / Формула Мастер имели классификацию Формула-3.

Результаты выступлений в Формуле-4

Формула-4 Юго-Восточной Азии

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 

Автогонщики Казахстана
Чемпионы Казахстана